Klobban kan syfta på följande platser:

Finland 

 Klobban, Nagu, Åboland, 
 Klobban, Raseborg, Nyland,

Se även
Klobb
Klobben
Klobbarna

Robotskapade Finlandförgreningar